Powódź w Chinach (1931)
 Powódź w Chinach (2010)
 Powódź w Chinach (1938)